Натуральне число 1931
 1931 рік до нашої ери
 1931 рік нашої ери